GLASS-z13 es una galaxia con ruptura de Lyman descubierta por el telescopio espacial James Webb en julio de 2022. Actualmente es una de las galaxias más antiguas jamás descubiertas, ya que se remonta a tan solo 300-400 millones de años después del Big Bang. Tiene un corrimiento al rojo estimado de aproximadamente z = 13. Fue descubierta junto a otra galaxia, GLASS-z11, comparable a GN-z11, también una de las galaxias más antiguas descubiertas.

Véase también 

 Objetos más distantes del universo

Referencias 

Galaxias
Galaxias enanas
Constelación de Sculptor